Příjmení Rothery nosí více významných osobností:

 Steve Rothery (* 1959) – britský kytarista
 Teryl Rothery (* 1962) – kanadská herečka
 William Hume-Rothery (1899–1968) – britský hutník

Externí odkazy